Marie Amálie Braniborská (26. listopadu 1670, Cölln – 17. listopadu 1739, Schleusingen) byla princeznou z braniborsko-schwedtské linie Hohenzollernů a sňatkem sasko-zeitzskou vévodkyní.

Původ 
Marie Amálie se narodila jako dcera „Velkého kurfiřta“ Fridricha Viléma Braniborského a jeho druhé manželky Žofie Doroty Šlesvicko-Holštýnsko-Sonderbursko-Glücksburské.

Život 
V roce 1709, když byla vévodkyní, navštívila ve Schleusingenu léčivý pramen. Podporovala rozvoj schleusingenských lázní.

Zemřela na podzim roku 1739 ve věku 68 let na zámku ve Schleusingenu, který dříve sloužil jako sídlo hrabat z Henneberg-Schleusingenu. Marie Amálie užívala zámek jako své vdovské sídlo. Přes svou dceru byla spřízněna s rodinou hesenských lankrabat a na tomto základě byla pohřbena v královské kryptě v kostele svatého Martina v Kasselu.

Manželství a potomci 
Poprvé se Marie Amálie provdala 20. srpna 1687 v Postupimi za prince Karla Meklenbursko-Güstrow, syna vévody Gustava Adolfa a Magdalény Sibyla Holštýnsko-Gottorpské. Měli spolu jediné dítě, které se narodilo 15. března 1688 a ještě tentýž den zemřelo. Toho dne Marie Amálie také ovdověla, když její manžel zemřel na neštovice.

Následujícího roku, 25. června 1689 se Marie Amálie v Postupimi provdala podruhé. Jejím manželem se stal vévoda Mořic Vilém Sasko-Zeitzský, syn vévody Mořice a Doroty Marie Sasko-Výmarské. Marie Amálie přežila manžela o 21 let. Z devětadvacet let trvajícího manželství se narodilo pět dětí, z nichž se však dospělosti dožila pouze nejstarší dcera:

 1. Fridrich Vilém Sasko-Zeitzský (26. 3. 1690 Moritzburg – 15. 5. 1690 tamtéž)
 2. Dorotea Vilemína Sasko-Zeitzská (20. 3. 1691 Moritzburg – 17. 3. 1743 Kassel) 
 ⚭ 1717 Vilém VIII. Hesensko-Kasselský (10. 3. 1682 Kassel – 1. 2. 1760 Rinteln), vládce hesensko-kasselského lankrabství vládnoucí od roku 1730 až do své smrti, nejdříve jako regent a po smrti své bratra jako lankrabě.
 3. Karolína Amálie Sasko Zeitzská (24. 5. 1693 Moritzburg – 5. 9. 1694 tamtéž)
 4. Žofie Šarlota Sasko-Zeitzská (25. 4. 1695 Moritzburg – 18. 6. 1696 tamtéž)
 5. Fridrich August Sasko-Zeitzský (12. 8. 1700 Moritzburg – 17. února 1710 Halle)

Vývod z předků

Odkazy

Poznámky

Reference

Externí odkazy 
 

Hohenzollernové
Dynastie Meklenburských
Wettinové (albertinská větev)
Sasko-zeitské vévodkyně
Narození v roce 1670
Narození 26. listopadu
Úmrtí v roce 1739
Úmrtí 17. listopadu
Ženy